Zygomalas ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Zygomalas (1498–1584), Gelehrter, Philologe, Handschriftenkopist und Würden- bzw. Amtsträger
 Theodosios Zygomalas (1544–1607), Gelehrter, Philologe, Handschriftenkopist und Würden- bzw. Amtsträger